Contea di Wilkinson o Wilkinson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Wilkinson (Georgia)
 Contea di Wilkinson (Mississippi)